Gary Alexander (worstelaar) (1944), Amerikaans worstelaar
 Gary Alexander (honkbalspeler) (1953), Amerikaans honkbalspeler
 Gary Alexander (basketballer) (1969), Amerikaans basketballer
 Gary Alexander (voetballer) (1979), Engels voetballer